Coming of Age (englisch: Heranwachsen oder Erwachsenwerden) bezeichnet:
 die Entwicklung des Menschen von der Kindheit hin zum vollen Erwachsensein, siehe Adoleszenz
 davon abgeleitete Genrebezeichnungen für fiktionale Werke zu diesem Thema:
 Coming-of-Age-Roman, siehe Bildungsroman bzw. Entwicklungsroman
 Coming-of-Age-Film

Tage:
 Seijin no Hi, Tag der neuen Volljährigen in Japan und gesetzlicher Feiertag
 Seongnyeonui Nal, Tag der neuen Volljährigen in Südkorea

Fernsehserien:
 Coming of Age (US-Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (1988–1989)
 Coming of Age (britische Fernsehserie), britische Sitcom (2007–2011)

Filme:
 Coming of Age (1938), britischer Spielfilm von H. Manning Haynes
 Coming of Age (1986), australischer Spielfilm von Brian Jones
 Coming of Age (1993), kanadischer Fernsehfilm von E. Jane Thompson
 Coming of Age (2001), US-amerikanischer Spielfilm von Phil Gorn

Musik:
 Coming of Age (Band), US-amerikanische R&B-Band
 Coming of Age (Breaking-Point-Album), 2001
 Coming of Age (Camel-Album), 1998
 Coming of Age (Memphis-Bleek-Album), 1999
 Coming of Age (Milow-Album), 2008